Benito Juárez (Juárez de Abajo), petit poblat a l'estat de Durango (Mèxic)
 Benito Juárez (municipi de Quintana Roo), municipi mexicà al sud de l'estat de Quintana Roo amb capital a la ciutat de Cancún 
 Benito Pablo Juárez García (1806 – 1872), president mexicà d'origen amerindi zapoteca
 Benito Juárez (municipi de Veracruz), municipi mexicà de l'estat de Veracruz.